Den altslawischen Namen Pribina tragen:
 Pribina (exilierter Slawenfürst), um 833 von Salzburger Erzbischof Adalram in der Martinskirche Traiskirchen getauft
 Pribina (Plattensee-Fürstentum), bis 833 Fürst von Nitra, 840 bis 861 der erste Knjaz des Plattensee-Fürstentums
 Pribina (Kroatien), von ca. 930 bis 969 der erste historisch belegte Ban von Kroatien
 (10293) Pribina, Asteroid des Hauptgürtels